Interstate 290 peut se référer à diverses autoroutes inter-États aux États-Unis :
 Interstate 290 (Illinois)

Voir aussi